Байрак Закиевич Султанов () — горный инженер, почётный академик АН РБ (2002), доктор технических наук (1983), профессор (1986), заслуженный деятель науки и техники РФ (1995), заслуженный изобретатель БАССР (1988), почетный нефтяник РСФСР (1988).

Биография 
Султанов Байрак Закиевич родился 21 сентября 1933 года в г. Бирск.

В 1955 году окончил Свердловский горный институт имени В. В. Вахрушева.

Место работы: инженер-технолог, старший инженер на геологических предприятиях Средней Азии (1955—1958); начальник тематической партии Южно-Уральского геологического управления (Уфа, 1958—1960); в 1962—1965 гг. в Свердловском горном институте: ассистент, старший преподаватель, доцент; с 1965 г. в Уфимском нефтяном институте — заведующий кафедрой (1985—2003), профессор (с 1986 г.).

Научная деятельность 
Основные направления исследований:
 технология бурения скважин и добычи нефти.
Им была изучена проблема устойчивости и динамики бурильной колонны при проводке нефтяных и газовых скважин. Он предложил новую винтовую насосную установку с поверхностным приводом.

Султанов Байрак Закиевич — основатель научной школы по технике и технологии нефтепромыслового дела.
 
Подготовил 5 докторов и 30 кандидатов наук. Автор более 400 научных работ, включая 7 монографий, свыше 180 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Избранные труды 
 Управление устойчивостью и динамикой бурильной колонны. — М.: Недра, 1991.
 Бурение наклонных и горизонтальных скважин. — М.: Недра, 1997 (соавтор).
 Эксплуатация оборудования для бурения скважин нефтегазодобычи. — М.: Недра, 2005 (соавтор).

Награды и звания 
 заслуженный изобретатель Башкирской АССР (1988)
 почётный нефтяник РСФСР (1988)
 Заслуженный деятель науки и техники РФ (1995).

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2010. − Т. 6: Советы нар. хозяйства — У. — 544 с. ISBN 978-5-88185-071-5
 Кто есть кто в нефтяной промышленности России. — М., 1998.
 Инженеры Урала: Энциклопедия. — Екатеринбург: Уральский рабочий, 2001.

Ссылки 
 http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Султанов_Байрак_Закиевич

Академики Академии наук Республики Башкортостан